Barberinesi – abitanti di Barberino Val d'Elsa
Barberinesi – abitanti di Barberino di Mugello